Eichholtz ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Eichholtz (1930–2016), deutscher Historiker und Autor
 Fritz Eichholtz (1889–1967), deutscher Pharmakologe

 Philipp Eichholtz (* 1982), deutscher Filmregisseur

Siehe auch:
 Eichholz
 Aichholz